Bungard két romániai település román neve:
 Bongárd Szeben megyében
 Szászbongárd Beszterce-Naszód megyében